Zobor může být:

 Zobor – vrch v pohoří Tribeč
 Zobor (geomorfologický podcelek) – geomorfologický podcelek pohoří Tribeč
 Zobor (Nitra) – městská část slovenského města Nitra
 krycí označení vojsk šesté taktické skupiny během Slovenského národního povstání